

Geografia 
San Cristóbal (nome spagnolo di San Cristoforo) è un toponimo molto diffuso. Può riferirsi a:

 Argentina:
 San Cristóbal – barrio di Buenos Aires
 San Cristóbal – città della provincia di Santa Fe
 San Cristóbal – dipartimento della provincia di Santa Fe
 Bolivia:
 San Cristóbal – miniera di Lipez
 Cile:
 Cerro San Cristóbal – collina di Santiago del Cile
 Colombia:
 San Cristóbal – comune del dipartimento di Bolívar
 San Cristóbal – località del distretto di Bogotà
 Costa Rica
 San Cristóbal – distretto del cantone di Desamparados
 Cuba:
 San Cristóbal – città e municipalità della provincia di Pinar del Río
 San Cristóbal de La Habana – altra denominazione di L'Avana
 Ecuador:
 San Cristóbal – isola delle Galápagos
 El Salvador:
 San Cristóbal – comune di El Salvador
 Filippine:
 Monte San Cristóbal – vulcano
 Guatemala:
 Ciudad San Cristóbal – città della municipalità di Mixco
 San Cristóbal Acasaguastlán – municipalità
 San Cristóbal Cucho – municipalità
 San Cristóbal Totonicapán – municipalità
 San Cristóbal Verapaz – municipalità
 Isole Salomone
 San Cristóbal – antico nome della provincia di Makira
 Messico:
 San Cristóbal de las Casas – città dello stato del Chiapas
 San Cristóbal Ecatepec – barrio di Ecatepec
 Nicaragua:
 Monte San Cristóbal – vulcano
 Paraguay:
 San Cristóbal – distretto del dipartimento dell'Alto Paraná
 Perù:
 San Cristóbal – distretto della provincia di Luya, nella regione delle Amazonas
 San Cristóbal – distretto della provincia di Picota, nella regione di San Martín
 San Cristóbal – distretto della provincia di Lucanas, nella regione di Ayacucho
 San Cristóbal – distretto della provincia di Ocros, nella regione di Ancash
 Repubblica Dominicana:
 San Cristóbal – città capoluogo della provincia di San Cristóbal
 Spagna:
 San Cristóbal de La Laguna – comune
 Stati Uniti d'America:
 San Cristobal – villaggio di Taos County, nel Nuovo Messico
 Venezuela:
 San Cristóbal – città

Altro 
 San Cristóbal – stazione della metropolitana di Madrid
 Forte San Cristóbal – fortezza dell'isola di San Juan, a Porto Rico
 San Cristóbal de la Habana – marca di sigari cubani